Taupo  puede referirse a:

 El volcán Taupo, en isla Norte, Nueva Zelanda; 
 La zona volcánica de Taupo, en isla Norte, Nueva Zelanda; 
 El lago Taupo, en isla Norte, Nueva Zelanda; 
 La localidad de Taupo, cabecera del distrito de Taupo en isla Norte, Nueva Zelanda; o
 El distrito de Taupo, en isla Norte, Nueva Zelanda.